Wisła Płock može značiti:

 Wisła Płock - poljski nogometni klub iz grada Płocka
 Wisła Płock (rukomet) - poljski rukometni klub iz grada Płocka